Die Italienische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

EM-Qualifikation 2000

Spielergebnisse 

Abschlusstabelle

Aufgebot

Spiele Italiens

Vorrunde 
  Türkei –  Italien 1:2 (0:0)
  Italien –  Belgien 2:0 (1:0)
  Italien –  Schweden 2:1 (1:0)

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe B

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Italien zur EM 2000 auf fussballdaten.de

Italien
2000